

Белоруссия

Могилёвская область 
 Запрудский сельсовет Круглянского района

Российская Федерация

Воронежская область 
 Запрудский сельсовет Каширского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)